Гартманіс, Хартманіс

 Алфред Гартманіс — латвійський шахіст.
 Мартіньш Гартманіс — російський та латвійський військовий діяч, генерал.
 Томс Гартманіс — латвійський хокеїст, нападник.
 Юріс Гартманіс — американський науковець латиського походження, відомий через свої внески в теорію складності обчислень, лауреат премії Тюрінга.

Також 
 Гартман